Froome ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Froome (* 1985), kenianisch-britischer Radrennfahrer
 Keith Davy Froome (1921–1995), englischer Physiker

Siehe auch:
 Vroome
 Vroom
 Frum